Hohes Kreuz steht für
 Hohes Kreuz, Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft Leinetal, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Hohes Kreuz (Stadtilm), Ortsteil der Stadt Stadtilm, Ilm-Kreis, Thüringen
 Hohes Kreuz (Millstatt), Bauwerk in der Gemeinde Millstatt, Kärnten
 Hohes Kreuz (Arnshausen), Flurdenkmal in Arnshausen, Stadtteil von Bad Kissingen
 Hohes Kreuz (Münnerstadt), Flurdenkmal in Münnerstadt, Bayern
 Lateinisches Kreuz, christliches Symbol

 Hohes Kreuz (Dachsteinmassiv) (), Berg im Dachsteinmassiv in Oberösterreich
 Hohes Kreuz (Venedigergruppe) (), Berg in der Venedigergruppe in Osttirol 
 Hohes Kreuz (Villgratner Berge) (), Berg in den Villgratner Bergen in Osttirol